Же́нский футбо́льный клуб «Атле́тико Мадри́д» () — испанский женский футбольный клуб, основанный в 2001 году. Женская секция футбольного клуба «Атлетико Мадрид».

История 
Впервые женская команда «Атлетико Мадрид» появилась в конце 1980-х годов. Они выиграли национальную лигу в 1990 году и заняли второе место в следующем году, но, как и гандбольная команда «Атлетико», была расформирована в начал 1990-х годов. Большинство игроков перешли в CD Oroquieta Villaverde, которая стала одной из ведущих команд Испании.

Команда была восстановлена в 2001 году, хотя официальной секцией клуба она стала только в 2005 году. Отыграв три сезона в региональных лигах, в период с 2004 по 2006 год они заработали два повышения в классе подряд и поднялись в высший дивизион.

7 октября 2015 года «Атлетико» дебютировал в женской Лиге чемпионов. В 1/16 финала они обыграли русский клуб «Зоркий», но в 1/8 финала были уничтожены будущим победителем «Лионом» с общим счётом 1:9. 26 июня 2016 команда выиграла первый трофей, обыграв «Барселону» со счётом 3:2 в финале Кубка королевы.

20 мая 2017 года «Атлетико» стал чемпионом Испании, обыграв в последнем туре «Реал Сосьедад» со счётом 2:1. Тот сезон «матрасники» завершили без поражений.

Состав

Достижения 
 Примера Дивизион
  Чемпион (4): 1989/90, 2016/17, 2017/18, 2018/19
 Кубок Королевы
  Обладатель: 2016
 Суперкубок Испании
  Обладатель: 2021
  Финалист: 2022

Примечания

Ссылки 

Женские футбольные клубы Испании
ФК «Атлетико Мадрид»